Hurwicz ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Hurwicz (1922–1999), deutsche Theaterschauspielerin
 Elias Hurwicz (1884–1973), jüdisch-russisch-deutscher Soziologe und Publizist
 Leonid Hurwicz (1917–2008), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch: Hurewicz, Hurwitz